Victoria-Orden steht für:

 Maria-Victoria-Orden (Spanien; 1871; 3 Klassen)
 Royal Victorian Order (Vereinigtes Königreich; 1896; 5 Klassen)
 Victoria- und Albertorden (Vereinigtes Königreich; 1862; 4 Klassen)
 Victoriakreuz (Vereinigtes Königreich; 1856;  1 Klasse)